Montanelli ist der Familienname folgender Personen:

 Giacomo Montanelli (1877–1944), italienischer römisch-katholischer Erzbischof
 Indro Montanelli (1909–2001), italienischer Journalist, Schriftsteller und Historiker
 Wanda Montanelli, italienische Politikerin und Singer-Songwriterin